De 27e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2004 in de Nederlandse plaats Haarlem. Het toernooi werd gewonnen door het Deense Greve Strands BK.

Knock-outronde

Halve finales

Finale

Winnaar 

2004
Badminton in 2004
Badminton in Nederland
Europees kampioenschap in Nederland
Sportevenement in Haarlem